АТ-1:

 АТ-1 (САУ) — советская самоходная артиллерийская установка.
 АТ-1 (торпеда) — советская торпеда.